Pyrunculus är ett släkte av snäckor. Pyrunculus ingår i familjen Retusidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Pyrunculus